Скалиця
 Скалиця (футбольний клуб)
 Скалиця (хокейний клуб)

Див. також 
 Скалиці (значення)